Door (De Dijk), album van de Nederlandse band De Dijk
 Door (Slagerij van Kampen), album van de Nederlandse slagwerkgroep Slagerij van Kampen
 Door County, county in de Amerikaanse deelstaat Wisconsin